Обозначение M1918 может иметь отношение к различным системам вооружения:

 M1918 — американский легкий танк времен Первой мировой войны 
 M1918 (Mauser T-Gewehr) — немецкое противотанковое ружьё времен Первой мировой войны 
 Браунинг M1918 — американская автоматическая винтовка (ручной пулемёт) конструкции Джона Браунинга